Залужје може да се односи на:

 Залужје (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Залужје (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ